Шляпка может означать:

 Женская шляпка — головной убор.
 Шляпка гриба — часть плодового тела шляпочного гриба.
 Шляпка — верхняя расширенная часть чего-либо (гвоздя, стержня), головка.
 Шляпка — принятое название соцветия корзинка некоторых растений (подсолнечник).

См. также